A BK Budivelnyk Kyiv profi kosárlabdacsapat, 1945-ben alapították. Jelenleg a ukrán  bajnokságban (UBS) és az Euroligában szerepel.

Külső hivatkozások

Hivatalos weboldal

Kosárlabdacsapatok